Krakow / Kraków
 Amerikai Egyesült Államok
 Krakow Township, település Michigan államban
 Krakow, település Missouri államban
 Krakow, település Nebraska államban
 Krakow, település Wisconsin államban
 Lengyelország
 Krakkó (lengyelül Kraków), Lengyelország második legnépesebb városa
 Krąków, település a Łódźi vajdaságban
 Németország
 Krakau (szorbul Krakow), település Szászországban
 Krakow am See, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
 Krackow (lengyelül Kraków), település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban
Krakov
 Csehország
 Krakov, település a Rakovníki járásban